Annabrunn ist der Ortsname von

 Annabrunn (Obertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Annabrunn (Polling), Ortsteil der Gemeinde Polling, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Siehe auch
 Annabründl